XVIII Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Kobiet odbyły się w dniach 2-16 grudnia 2007 roku we Francji. W turnieju występowały 24 zespoły. Losowanie grup odbyło się 20 czerwca 2007 w Paryżu. Mistrzem świata została Rosja, pokonując w finale reprezentację Norwegii. Brązowy medal zdobyły Niemcy.

Formuła 
Pierwsza faza MŚ odbyła się 2 – 4 grudnia w Nantes, Saint-Brieuc, Lyonie, Nîmes, Tulonie oraz w Pau. Najlepsza dwunastka utworzyła dwie grupy po 6 drużyn i rywalizowała od 6 do 11 grudnia w Dijonie i Metz. Drużyny, które w pierwszej fazie zajęły 3. i 4. miejsca rozegrały turniej o Puchar Prezydenta IHF od 6 do 9 grudnia w Beauvais i Plaisir. Faza finałowa rozegrana była w hali Palais Omnisports de Paris-Bercy w Paryżu od 13 do 16 grudnia.

Podział grupowy

Grupa A (Pau) 
  Kazachstan
  Argentyna
  Chorwacja
  Francja

Wyniki 
2 grudnia 2007

3 grudnia 2007

4 grudnia 2007

Tabela

Grupa B (Saint-Brieuc) 
  Australia
  Macedonia
  Brazylia
  Rosja

Wyniki 
2 grudnia 2007

3 grudnia 2007

4 grudnia 2007

Tabela

Grupa C (Lyon) 
  Dominikana
  Angola
  Austria
  Norwegia

Wyniki 
2 grudnia 2007

3 grudnia 2007

4 grudnia 2007

Tabela

Grupa D (Tulon) 
  Tunezja
  Chiny
  Polska
  Rumunia

Wyniki 
2 grudnia 2007

3 grudnia 2007

4 grudnia 2007

Tabela

Grupa E (Nîmes) 
  Kongo
  Japonia
  Hiszpania
  Węgry

Wyniki 
2 grudnia 2007

3 grudnia 2007

4 grudnia 2007

Tabela

Grupa F (Nantes) 
  Paragwaj
  Ukraina
  Korea Południowa
  Niemcy

Wyniki 
2 grudnia 2007

3 grudnia 2007

4 grudnia 2007

Tabela

Puchar Prezydenta 
Faza Mistrzostw dla drużyn, które nie przeszły fazy wstępnej (to znaczy zajęły w swoich grupach odpowiednio trzecie i czwarte miejsce), zorganizowana przez Prezydenta Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej. Zespoły z grup I i II rywalizowały o miejsca 13.-18, a zespoły z grup III i IV rywalizowały o miejsca 19.-24.

Grupa I

Wyniki 
6 grudnia 2007

7 grudnia 2007

8 grudnia 2007

Tabela

Grupa II

Wyniki 
6 grudnia 2007

7 grudnia 2007

8 grudnia 2007

Tabela

Grupa III

Wyniki 
6 grudnia 2007

7 grudnia 2007

8 grudnia 2007

Tabela

Grupa IV

Wyniki 
6 grudnia 2007

7 grudnia 2007

8 grudnia 2007

Tabela

Runda główna

Grupa M I (Metz)

Wyniki 
6 grudnia 2007

8 grudnia 2007

9 grudnia 2007

11 grudnia 2007

Tabela

Grupa M II (Dijon)

Wyniki 
6 grudnia 2007

8 grudnia 2007

9 grudnia 2007

11 grudnia 2007

Tabela

Faza Pucharowa

Ćwierćfinały 
13 grudnia 2007

Paryż

Półfinały 
15 grudnia 2007

Paryż

Mecze o miejsca 5-8 
15 grudnia 2007

Paryż

Mecze o miejsca

Mecz o 23. miejsce 
9 grudnia 2007 (Plaisir)

Mecz o 21. miejsce 
9 grudnia 2007 (Plaisir)

Mecz o 19. miejsce 
9 grudnia 2007 (Plaisir)

Mecz o 17. miejsce 
9 grudnia 2007 (Beauvais)

Mecz o 15. miejsce 
9 grudnia 2007 (Beauvais)

Mecz o 13. miejsce 
9 grudnia 2007 (Beauvais)

Mecz o 11. miejsce 
14 grudnia 2007 (Paryż)

Mecz o 9. miejsce 
14 grudnia 2007 (Paryż)

Mecz o 7. miejsce 
16 grudnia 2007 (Paryż)

Mecz o 5. miejsce 
16 grudnia 2007 (Paryż)

Mecz o 3. miejsce 
16 grudnia 2007 (Paryż)

Finał 
16 grudnia 2007 (Paryż)

ZWYCIĘZCA MŚ 2007

Rosja TRZECI TYTUŁ

Nagrody indywidualne

Końcowa klasyfikacja XVIII Mistrzostw Świata 2007

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna Strona Mistrzostw

2007 w piłce ręcznej
2007
Piłka ręczna we Francji
2007 we Francji